L'Œil de Kali est une bande dessinée scénarisée par Jean-Michel Charlier et dessinée par MiTacq. À l'origine, c'est le troisième épisode publié dans Pilote en 1962, du n°138 au n°183, qu'on retrouvera ensuite dans le Journal de Spirou en 1978, du n°2124 au n°2135. Elle sort enfin en album chez Dupuis dans la collection « Péchés de jeunesse » en 1980. Cet album est donc considéré comme le premier tome de la série Jacques Le Gall.

Résumé 

Alors que Jacques Le Gall revient à Paris de ses vacances, une lettre l'attend : C'est de Renaudat, son cousin disparu depuis trente ans, souhaite le rencontrer au plus vite en Bretagne.

Sous un ciel d'orage et dans un décor de landes inquiétant, Jacques Le Gall découvre enfin le Manoir de Keanvo. Mais son cousin vient d'être mordu par un naja. La secte indienne des Thugs, fanatiques de Kali, est responsable de ce meurtre. Renaudat a juste le temps de donner à Jacques Le Gall des petits diamants et les indications pour atteindre un mystérieux temple cachant une statue de Kali en or dont le front est orné d'une émeraude fabuleuse. Échappant de peu à un incendie criminel revendiqué par les Thugs, Jacques Le Gall est accusé par l'inspecteur Ménard du meurtre de son cousin. Ce dernier finira par le retrouver en Inde pour lui faire preuve de son innocence.

Notre héros décide de rejoindre l'Inde rapidement. Pour atteindre Darbangha, il loue un guide et une voiture à Bénarès, traverse la jungle, rencontre un maharadjah et participe à une chasse au tigre. De retour à Bénarès, poursuivi par la police française, les amateurs d'émeraudes Luigi et Santelli et des Thugs, il se met en recherche d'informations supplémentaires en demandant à Lee Ringha et ses compagnons de le guider jusqu'aux alentours de l'«esplanade aux serpents» située non loin du temple de Kali.  Mais il ignore que ce dernier est un espion à la solde de la secte cherchant à l'assassiner au moyen d'un énorme bloc de pierre au fond d'un puits pour s'approprier de l'émeraude sacrée.  

Jacques Le Gall
Oil de Kali, L'